Серебряковка — название населённых пунктов в России:
 Серебряковка — село в Кизлярском районе Дагестана.
 Серебряковка — деревня в Советском районе Курской области.
 Серебряковка — деревня в Омском районе Омской области.

См. также 
 Новая Серебряковка